50-й выпуск  Париж — Тур — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 7 октября 1956 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1956.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт